Johann von Trautson ist der Name folgender Personen:

 Johann II. von Trautson († 1531), österreichischer Staatsmann
 Johann III. von Trautson (um 1507–1589), österreichischer Staatsmann
 Johann Franz von Trautson (1609–1663), österreichischer Adeliger, Staatsmann und Statthalter des Landes Niederösterreich 
 Johann Joseph von Trautson (1707–1757), österreichischer Geistlicher, Erzbischof von Wien und Kardinal 
 Johann Leopold Donat von Trautson (1659–1724), österreichischer Fürst, Erzieher und Obersthofmeister Kaiser Josephs I.